Müller-Guttenbrunn ist der Name von

 Adam Müller-Guttenbrunn (eigentl. Adam Müller; 1852–1923), Banater Schriftsteller, und seinen Söhnen
 Roderich Müller-Guttenbrunn (1892–1956), österreichischer nationalsozialistischer Schriftsteller, und
 Herbert Müller-Guttenbrunn (1887–1945), österreichischer anarchistischer Publizist und Schriftsteller
 Müller-Guttenbrunn Group, österreichisches Recyclingunternehmen